John Toland kan syfta på:

*John Toland (1670–1722),  irländsk filosof
John Toland (1912–2004), amerikansk historiker
John Toland (född 1949), nordirländsk matematiker